pm – pistolet maszynowy
 pm – pułk moździerzy
 pm – piechota morska
 PM (ang. private message) – prywatna wiadomość, wysyłana w grze, forum lub irc
 PM – pole minowe
 PM – punkt medyczny
 PM – posterunek meteorologiczny
 PM – radziecki pistolet samopowtarzalny PM (ПМ)
 p.m. (ang. Project Manager) – Menedżer projektu
 mikroskopijne cząstki pyłu zawieszonego (ang. particulate matter)
 modulacja fazy (ang. phase modulation)
 PM – angielskie określenie pory doby, z łac. post meridiem – po południu
 Radio PM